Toliman bzw. Tolimán steht für:

 das Doppelsternsystem Alpha Centauri, spezifisch die Komponente Alpha Centauri B
 Tolimán (Guatemala), Schichtvulkan in Guatemala
 eine 3-Kern-CPU von AMD, siehe AMD Phenom #Toliman

Orte in Mexiko:
 Tolimán (Chiapas)
 Tolimán (Jalisco)
 Tolimán (Querétaro)

Municipios in Mexiko: